Purge (englisch „Säuberung“) steht für:

 Purge (Band), US-amerikanische Rockband
 Purge (Computerspiel), Computerspiel (2003)
 The Purge – Die Säuberung (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2018)

Filme:
 The Purge (Franchise), US-amerikanisches Horror-Action und Thriller-Franchise
 Purge, internationaler Titel des finnischen Spielfilms Puhdistus, siehe Fegefeuer (2012) 
 The Purge – Die Säuberung, US-amerikanischer Thriller (2013)
 The Purge: Anarchy, US-amerikanischer Thriller (2014)
 The Purge: Election Year, US-amerikanisch-französischer Thriller (2016)
 The First Purge, US-amerikanischer Thriller (2018)
 The Forever Purge, US-amerikanischer Thriller (2021)

Siehe auch:
 Purgatorium
 Purging